De Turkse voetbalbeker 2014/15 was de 53ste editie van de strijd om de Turkse voetbalbeker. De winnaar van dit nationale voetbaltoernooi in Turkije kwalificeerde zich voor de groepsfase van de UEFA Europa League 2015/16. De finale werd gespeeld op 3 juni. Galatasaray won de beker voor de zestiende keer in de clubgeschiedenis. In de finale was de club met 3-2 te sterk voor Bursaspor. Alle doelpunten van Galatasaray kwamen op naam van Burak Yılmaz.

Schema

2015
Turkije